«Портрет Ф. И. Шаляпина» — название нескольких картин:
 «Портрет Ф. И. Шаляпина» — картина Николая Кузнецова, написанная в 1893 году.
 «Портрет Ф. И. Шаляпина» — картина Константина Коровина, написанная в 1911 году.
 «Портрет Ф. И. Шаляпина» — картина Бориса Кустодиева, написанная в 1922 году.
 «Портрет Ф. И. Шаляпина» — картина Савелия Сорина, написанная в 1930-х годах.